A Equipe Turcomena de Copa Davis representa Turcomenistão na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Turkmenistan Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Turcomena)

Turcomenistao